Григорий Санакоев:
 Санакоев, Григорий Георгиевич (1914—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Санакоев, Григорий Константинович (1935—2021) — советский и российский шахматист, мастер спорта СССР по результатам заочных соревнований, гроссмейстер ИКЧФ.